Mandarina es el fruto de algunas especies de árboles del género Citrus, principalmente: 
 Citrus reticulata (sinónimo Citrus nobilis),
 Citrus tangerina,
 Citrus unshiu,
 Citrus deliciosa,
 Citrus × reshni, usado como portainjertos;

Mandarina o Mandarinas también puede referirse a:
 Mandarina, género de moluscos.
 Mandarina, empresa española productora de televisión.
 Mandarinas, primer disco solista de Guadalupe Álvarez Luchia.